Giuseppe Visconti di Modrone – imprenditore e dirigente sportivo italiano
Giuseppe Visconti – politico italiano, deputato
Giuseppe Visconti – politico italiano, sindaco di Piacenza